Mark Harmon
Angie Harmon
Larry Harmon
Harmon Northrop Morse
Ellen Gould Harmon

Localidades
Harmon (Illinois)

Desambiguação